Philippe Auboyneau (1899-1961) : officier de marine français;
 Robert Auboyneau (1927- ) : acteur français.